RMS Baltic ist der Name folgender Passagierschiffe der White Star Line:

 Baltic (Schiff, 1871)
 Baltic (Schiff, 1903)